Vergès est le patronyme de plusieurs personnalités de France métropolitaine :
 François de Vergès (1752-1798), général français.
 Marie Fortuné de Vergès (1794-1864), polytechnicien, ingénieur des ponts, entrepreneur des chemins de fer.
 André Vergès (18??-19??), joueur de rugby.
Emmanuel Vergès de Ricaudy (1857-1911), financier et homme de lettres régionaliste catalan.
Henri Vergès (1930-1994), religieux mariste, tué en Algérie.
 Pierre Vergès (1958-), homme politique français.

C'est également le patronyme d'une famille de La Réunion, la famille Vergès, dont les membres principaux sont :
Françoise Vergès (1952), historienne.
Jacques Vergès (1925-2013), avocat.
Laurent Vergès (1955-1988), homme politique.
Paul Vergès (1925-2016), homme politique.
Pierre Vergès (1958), homme politique.
Raymond Vergès (1882-1957), médecin et homme politique.

En Nouvelle-Calédonie :

 Jean-Marie Vergès (1832-1903), un des premiers Français à s'être installés en Nouvelle-Calédonie, connu notamment pour sa patache.

En Catalogne :

Martí Vergés, footballeur.
Rosa Vergés (1955-), réalisatrice.
 Alba Vergés (1978-), économiste et femme politique.

Homonymie de patronyme